Łubowice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Łubowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Łubowice, un village de la voïvodie de Silésie.